Hanweiler ist Ortsname und Ortsnamensbestandteil:
 Hanweiler, deutscher Name der Gemeinde Hanviller im Département Moselle, Frankreich
 Hanweiler (Winnenden), Stadtteil von Winnenden im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rilchingen-Hanweiler, Ortsteil der Gemeinde Kleinblittersdorf im Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Hahnweiler